Торт в небе () — роман-сказка для детей и подростков, написанный в 1966 году Джанни Родари. Согласно предисловию автора, историю придумали ученики класса госпожи Мари Луизы Бигьяретти из начальной школы Коллоди в римском квартале Трулло. В 1972 году вышла экранизация книги (режиссёр ).

Сюжет 
Утром над римским кварталом Трулло зависает огромный объект, напоминающий НЛО, что вызывает панику среди горожан. Военные и полиция собирают временный штаб, куда входит инспектор дорожного движения Мелетти, местный житель — пилот вертолёта с позывным «Диомед» докладывает об объекте, зацикливаясь постоянно на его размерах. В то время дети инспектора, Паоло и Рита, пытаются узнать, что приключилось: на балкон им падает неожиданно кусок шоколадного торта, который пробуют на вкус дети и их пёс Зорро. Паоло убеждён, что кусок торта сбросили марсиане, но Рита считает, что в небе как раз и висит громадный торт. Ребята тайно проникают внутрь объекта, и Рита доказывает свою правоту.

В разгар поисков они обнаруживают в середине торта некого старика, которого Паоло называет «Джепетто» за сходство с «отцом» Пиноккио. Рита сбегает из торта, потеряв при этом одну туфлю. Военные обнаруживают туфлю недалеко от объекта, но узнают, что он снижается, и решают приготовиться к самому худшему, ожидая приказа об открытии огня. Тем временем Мелетти, обнаружив туфлю, призывает всех детей в Трулло примерить её — и тем самым узнаёт, что на борту была Рита, которая продолжает отпираться от обвинений во вранье и шпионаже, утверждая, что в небе действительно висит торт. Вскоре два учёных обнаруживают кусок шоколада и пробуют его, однако из-за начавшейся у них истерики и Риту, и учёных отправляют в больницу, опасаясь, что все трое отравлены.

Паоло внутри торта разговаривает со стариком, который представляется как «профессор Дзета» — физик-ядерщик, который разрабатывал атомное оружие для одной страны (под которой, скорее, подразумевается США). Он хотел придумать атомную бомбу, после взрыва которой атомное грибовидное облако можно было бы отправить в любую точку. Однако в разгар приготовлений к испытанию внутрь бомбы попал кусок шоколадного торта, и после ядерных испытаний над океаном вместо грибовидного облака появился громадный торт, в который упал профессор. Ветром торт снесло в Италию. Профессор, понимая, что совершил преступную ошибку, готовится принять смерть и умоляет Паоло вынудить военных взорвать торт. Однако параллельно Рита объясняет детям в больнице, что никакого космического корабля пришельцев нет и что над Римом просто висит торт.

В конце дети прорывают оцепление и бегут к торту, съедая его громадную часть. Вскоре к детям присоединяются взрослые и благодарят профессора за чудесный подарок детям. Книга завершается надеждой автора на то, что человечество откажется от ядерного оружия и войн вообще и будет впредь дарить радость детям, делая сладости, конфеты и торты вместо пушек и оружия.

Издания 
 Gianni Rodari, La torta in cielo, illustrazioni di Bruno Munari, Libri per ragazzi 19, Torino, Einaudi, 1966, pp. 109, ISBN 8806035614.
 Gianni Rodari, La torta in cielo, illustrazioni di Francesco Altan, Storie e rime 9, Torino, Einaudi, 1993, pp. 120, ISBN 9788879261036.
 Gianni Rodari, La torta in cielo, illustrazioni di Francesco Altan, Lo scaffale d'oro, Torino, Einaudi, 1995, pp. 92, ISBN 8879261940.
 Gianni Rodari, La torta in cielo, I Favolosi (supplemento a Il Giornalino), Alba, San Paolo, 2003, pp. 140.
 Gianni Rodari, La torta in cielo, illustrazioni di Bruno Munari, Einaudi ragazzi, Torino, Einaudi, 2009, pp. 109, ISBN 9788879267366.

Сказки Джанни Родари
Книги по алфавиту
Сказки 1966 года
Романы 1966 года